Gisela (Gisela de Laon) és el nom hipotètic de l'esposa de Caribert de Laon, dit Hardrad, Comte de laon, i la mare de la reina Berta de Peu Gran († 783) i àvia materna de Carlemany.

Cap document contemporani o posterior no menciona el nom de l'esposa del comte Caribert. No és citada el 744 en el moment del matrimoni de la seva filla Berta amb Pipí I el Breu, llavors probablement majordom de palau, i segurament ja era morta.

El 1915, sobre la base de diverses cartes mencionant una Oda, filla d'un Teotar, en el cercle d'un comte Hardrad, l'historiador Anton Halbedel va proposar identificar aquesta esposa amb aquesta Oda. Posteriorment aquesta tesi ha estat abandonada, de resultes dels treballs de l'historiador Eduard Hlawitschka.

El 1975, el genealogista i heraldista, Szabolcs de Vajay va proposar designar aquesta esposa amb el nom de Gisela. S'havia fixat en efecte que aquest nom apareixia freqüentment entre els carolingis a partir de Pipí el Breu, mentre que anteriorment era desconegut com ho era també en la família de Caribert de Laon.

Szabols de Vajay l'ha vinculat a l'esposa de l'últim rei merovingi, Khilderic III. Però el nom d'aquesta última (Gisela Regina) no és de fet més que el resultat d'hipòtesis reconegudes ja com a errònies i res no permet afirmar que Khilderic III s'hagués casat. Sembla que aquesta Gisela regina sigui una confusió entre dos homònimes, una noble bavaresa del  i una filla de Lluís II el Jove. La dona de Caribert no tenia probablement cap vincle de parentiu proper amb els últims merovingis. No és tanmateix impossible que la dona de Caribert sigui idèntica a la noble bavaresa del .

La falsa carta d'Alaó, forjada al , fa descendir les principals famílies gasconnes del rei merovingi Caribert II i de la seva esposa Gisela, filla d'un duc de Vascònia. Aquesta Gisela no està absolutament atestada per les fonts contemporànies, sinó que és una confusió entre les dues parelles Caribert-Gisela va fer que la dona del comte de Laon fos originària d'Aquitània, però res no permet la confirmació d'aquesta hipòtesi.

L'onomàstica deixa pensar un vincle amb els comtes o marquesos de Friül. En efecte dos comtes del començament del segle VII es van dir Gisulf, i el segon fou pare d'una Geila, forma escurçada de Gisela. Aquesta Geila fou l'esposa de Garibald II, duc de Baviera, i el nom es troba des de llavors ràpidament en les famílies bavareses i alemàniques. No se'n pot doncs dir més sobre l'origen Gisela.

Notes i referències 

Comtes de França
Dinastia carolíngia